Фамилија Барера има више значења:

 Фамилија Барера, Колонија Виљареал (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Барера, Колонија Елијас (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику